Heterozetidae är en familj av kvalster. Heterozetidae ingår i överfamiljen Ceratozetoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heterozetidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Heterozetidae